Кренстон (Род-Айленд) () — місто у штаті Род-Айленд, США.
 Браян Кренстон Браян Лі Кренстон (англ. Bryan Lee Cranston; нар. 7 березня 1956, Канога Парк[en], Каліфорнія, США) — американський актор, сценарист і режисер.
 Толлер Кренстон (англ. Toller Cranston 20 квітня, 1949, Гамільтон, Онтаріо, Канада — 24 січня, 2015, Сан-Мігель-де-Альєнде, Мексика) — художник.